Kostelů zasvěcených svatému Urbanovi je více:

 Kostel svatého Urbana (Nejdek) – Nejdek (Bělotín)
 Kostel svatého Urbana (Hrubčice) – Hrubčice
 Kostel svatého Urbana (Karlovy Vary)
 Kostel svatého Urbana (Olomouc) – Holice (Olomouc)
 Kostel svatého Urbana (Vysoká) – Vysoká (okres Bruntál)

Externí odkazy